Pedro Leopoldo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pedro Leopoldo (ort), Minas Gerais, 
 Pedro Leopoldo (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar